Валерий Акопов:
 Акопов, Валерий Сергеевич (род. 1938) — советский и российский дизайнер, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).
 Акопов, Валерий Фёдорович (1939—2020) — украинский художник-пейзажист, писатель, поэт и переводчик, эссеист.